Вероніка Кудерметова виграла турнір у 2019 році, коли турнір мав статус WTA 125K, але цього року вона віддала перевагу турніру в Дубаї.

Сара Соррібес Тормо  виграла свій перший турнір WTA туру в одиночному розряді, здолавши в фіналі Ежені Бушар з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні тенісистки

Турнірна сітка

Сітка

Верхня половина

Нижня половина
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Перше коло
| RD2=2 коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= ЛА Фернандес
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Г Калінська
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А Шарма
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-seed04=LL
| RD1-team04= Г Дарт
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=62

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Л Кюнг
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Н Стоянович
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Г Міннен
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= С Соррібес
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Нао Хібіно
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= АК Шмідлова
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Р Сарасуа
| RD1-score11-1=79
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= К Кава
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= К Вандевей
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= М Бузернеску
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= І Бара
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М Боузкова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= ЛА Фернандес
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Шарма
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Л Кюнг
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= С Соррібес| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=PR
| RD2-team05= АК Шмідлова| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Р Сарасуа
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= М Бузернеску
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М Боузкова| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= А Шарма
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= С Соррібес| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=PR
| RD3-team03= АК Шмідлова
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М Боузкова| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= С Соррібес| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=77| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= М Боузкова
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=
}}

Кваліфікація
Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка
  Гаррієт Дарт'''

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Примітки

Посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

2021 Abierto Zapopan – 1
Abierto Zapopan – 1